Melchior Gurowski (zm. 1703/1704) – kasztelan poznański (1697), wcześniej kasztelan gnieźnieński (1695), międzyrzecki (1689), działacz państwowy, polityk
 Melchior Hieronim Gurowski (ok. 1686 – 1756) – kasztelan poznański (1749), wcześniej kasztelan kaliski (1748), gnieźnieński (1738)  działacz państwowy, polityk
 Melchior Gurowski (zm. 1794) – prepozyt gnieźnieński